Giorgio De Rienzo (1942-2011) – critico letterario, scrittore e linguista italiano
Libero De Rienzo (1977-2021) – attore, regista e sceneggiatore italiano
Ricardo José De Rienzo (1948-2013) – calciatore argentino

Pagine correlate 
Di Rienzo